The Flash – varie serie a fumetti della DC Comics

Cinema
 The Flash – cortometraggio del 1915 diretto da Otis Turner
 The Flash – film del 2023 diretto da Andy Muschietti

Televisione
 Flash (The Flash) – serie televisiva degli anni 1990
 The Flash – serie televisiva del 2014

Pagine correlate 
 Flash